Bertrande steht für:

 Bertrande (Vorname), weiblicher Vorname
 Bertrande (Fluss), Nebenfluss der Etze in Frankreich 

Siehe auch:
 Bertrand